Бирюков, Геннадий:
 Бирюков, Геннадий Георгиевич (род. 1953) — советский самбист.
 Бирюков, Геннадий Ефремович (род. 1935) — русский художник.